Falköga kan syfta på:

Falköga – en rollfigur i filmen Den siste mohikanen (film)
Falköga (sten) – en sorts sten 
Falköga (album) – Skivalbum av Tove Folkesson